NGC 3567-2 (другие обозначения — MCG 1-29-12, ZWG 39.55, NPM1G +06.0280, KCPG 276B, PGC 34013) — галактика в созвездии Льва. Открыта Уильямом Гершелем в 1784 году.

Этот объект не входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога» и был добавлен позднее.

Примечания 

 

3567
Лев (созвездие)